Clotaire ou Clothaire est un nom propre d'origine germanique.

Étymologie 
"Clotaire" est  la forme française savante du nom germanique, plus particulièrement franc, Hlothar, transcrit en latin Chlotharius, en usage au .

Il est composé des  mots  "hlut" = fort et "heri" = armée.

Ce nom a par la suite évolué en Lothar (en latin Lotharius), qui donne Lothaire en français populaire.

Rois mérovingiens 

 Clotaire  (°497 – +561).
 Clotaire II (°584 – +629), roi de Neustrie (584-613), roi des Francs (613-629).
 Clotaire III (652 – 673), roi de Neustrie et de Bourgogne (657-673).
 Clotaire IV (+ 719), roi d'Austrasie (717-719).

Autres personnalités franques 
Clotaire, fils de Thibert II, mort assassiné en 612.

Saint  chrétien 
 Clotaire (+ vers 800), ou Clothaire ou Clotarius, moine et thaumaturge à Vitry-en-Perthois en Champagne ; fêté le 7 avril.

Références

Homonymie dynastique